Tonndorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Hamburg-Tonndorf, een wijk in de Duitse stad Hamburg